El The Rugby Championship 2013, fou la segona edició d'aquest torneig i la dissetena edició d'aquesta competició, tenint en compte el format de tres nacions competint. Els All Blacks tornarien a arrasar en aquesta segona edició, mostrant un nivell competitiu molt alt i aconseguint el seu dotzè títol en el còmput general.

Equips participants

Classificació

Resultats

Jornada 1

Jornada 2

Jornada 3

Jornada 4

Jornada 5

Jornada 6

Estadístiques

Màxim anotadors

Màxim anotadors d'assaigs

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2013